Das EA-Generali Ladies 1994 war ein Damen-Tennisturnier in Linz. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 5. bis 13. Februar 1994 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1994
1994